Галина Михайловна Сапожникова (род. 18 июля 1964 года, Ижевск) — российская журналистка, обозреватель газеты «Комсомольская правда», исторический расследователь, писатель, один из руководителей двух международных дискуссионных клубов. Заслуженный журналист Российской Федерации (2020).

Биография 
Галина Сапожникова родилась в Ижевске 18 июля 1964 года. По окончании средней школы поступила и в 1988 г. окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета, после чего получила распределение в республиканскую молодёжную газету «Молодёжь Эстонии».

В 1989 году, проявив себя острыми репортажами из охваченной перестройкой Прибалтики, была принята в штат «Комсомольской правды» собственным корреспондентом по Эстонии, Финляндии и Швеции.

Впоследствии постоянно работала в Издательском доме «Комсомольской правды», побывав в командировках почти в 50 странах. Прославилась журналистскими расследованиями событий в Вильнюсе января 1991 года, гибели парома «Эстония».

С 1999 года Галина Сапожникова работает в штате «Комсомольской правды» в Москве.

Изучала проблемы ксенофобии в России, помогала «найтись» людям, потерявшим память. Автор серии психологических очерков о русской диаспоре — «Осколки Империи», цикла публикаций «Русские за границей».

В 2011 году Сапожникова опубликовала статью «О бультерьерстве в журналистике», освещающую конфликт между журналистами «Комсомольской правды» и программой «Пусть говорят» вокруг публикации личных записок погибшего незадолго до этого Михаила Козакова.

Книга Сапожниковой «Кто кого предал? Как убивали СССР и что стало с теми, кто пытался его спасти?» впервые издана на итальянском языке и была представлена в Риме в Библиотеке Палаты депутатов Италии в июне 2016 года. На итальянском языке 400-страничное документальное исследование выпустило издательство Sandro Teti Editore, а инициатором издания был журналист и режиссер Джульетто Кьеза, который также подвергся преследованию в Эстонии за свою позицию: в декабре 2014 года его арестовали без объяснения причин, не дав выступить на конференции «Россия — враг Европы?».

8 марта 2017 года книга Сапожниковой была запрещена в Литве, а весь её тираж конфискован полицией в издательстве «Политика». Против издателя книги Повиласа Масилёниса было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 170-2 Уголовного кодекса Литовской Республики («публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии в отношении Литовской Республики или ее жителей, их отрицание или грубое преуменьшение»). Самой Сапожниковой въезд в Литву был запрещён с 2015 по 2020 год. Она считает это политическим преследованием, так как Литва «не заинтересована в разоблачении мифа о нападении властей Советского Союза на сторонников независимости», по её мнению, в январе 1991 года в Вильнюсе имела место вооружённая провокация. «Литва первой из советских республик стала полигоном для обкатки технологии „цветной революции“, с помощью которой был развален СССР», — считает Сапожникова.

Сапожникова является одним из учредителей Международного медиаклуба «Импрессум» в Таллине и руководителем международного клуба журналистов «Формат А-3», который, согласно отчету департамента госбезопасности Литвы за 2014 год, распространяет в странах Балтии «политические и идеологические установки России».

Согласно расследованию центра «Досье» Михаила Ходорковского, в 2019 году Сапожникова занималась составлением списков потенциально лояльных Кремлю журналистов из прибалтийских стран.

Взгляды 
Сапожникова, как сообщается, обвиняет Эстонию в «расшатывании» ситуации в России. Выражается это в том, что эстонцы якобы навязывают малым народам России, прежде всего удмуртам, «идеи об их трагическом положении и дискриминации». В интервью заявляла о своей космополитичности,

Награды 
 Премия Союза журналистов России (2004).
 Премия Артема Боровика за лучшие журналистские расследования (2005, 2007).
 Дипломант премии А. Сахарова «За журналистику как поступок» (2006).
 Премия Медиа-союза «Искра» (2007).
 Лауреат конкурса Роспечати на лучшую книгу журналиста за книгу «Арнольд Мери: последний эстонский герой» (2009).
 «Почетный знак» Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2014).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи, а также активную общественную деятельность (2014).
 Премия Юлиана Семенова в области экстремальной геополитической журналистики (2015).
 Литературно-медийная премия имени Олеся Бузины (2016).
 «Золотое перо России» (2017) — высшая награда профессионального сообщества.
 Заслуженный журналист Российской Федерации (21 августа 2020 года) — за заслуги в развитии отечественной журналистики, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу.

Книги 
 «Арнольд Мери: последний эстонский герой». Москва: Impressum, SKP-Media, 2009. ISBN 978-9949-18-456-9.
 «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти». О событиях в Вильнюсе в январе 1991 года. Москва: Комсомольская правда, 2016. ISBN 978-5-4470-0186-5, 352 с. Вышла на итальянском языке в Риме в 2016 году, в 2018 году на английском в США под названием «Литовский заговор и советский коллапс».

Примечания 

Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
Журналисты Эстонии
Писатели России XXI века
Публицисты России
Заслуженные журналисты Российской Федерации
Лауреаты премии «Золотое перо России»
Исследователи Перестройки и распада СССР